Шиичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шиичи — агрогородок в Калинковичском районе Гомельской области.

Россия 
 Шиичи — деревня в Почепском районе Брянской области.